Op Roland Garros 2010 speelden de vrouwen in het vrouwendubbelspel van 25 mei tot 4 juni.

Titelverdedigsters waren Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual, die vorig jaar het toernooi wonnen met tweemaal 6-1 in de finale tegen de Wit-Russin Viktoryja Azarenka en de Russin Jelena Vesnina. Het Spaanse duo speelde dit jaar niet als koppel in het vrouwendubbelspeltoernooi.

In de finale pakten de als eerste geplaatste gezusters Williams de titel, ten koste van het als twaalfde geplaatste Tsjechisch/Sloveense koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik: 6-2 en 6-3.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Laatste vier 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams  Venus Williams
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Liezel Huber  Anabel Medina Garrigues
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=12
| RD1-team3= Květa Peschke  Katarina Srebotnik
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=4
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams  Venus Williams
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Květa Peschke  Katarina Srebotnik
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Bethanie Mattek-Sands  Yan Zi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Timea Bacsinszky  Tathiana Garbin
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Sara Errani  Roberta Vinci
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Kristina Mladenovic  Selima Sfar
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Jill Craybas  Anastasija Pavljoetsjenkova
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Alberta Brianti  Alexandra Dulgheru
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Julie Coin  Marie-Ève Pelletier
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= L Huber  A Medina Garrigues
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Azarenka  V Zvonarjova
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Šafářová  A Wozniak
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=

 Deel 3 

 Deel 4 

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Klejbanova  F Schiavone
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Niculescu  S Peer
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Kulikova  A Sevastova
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Chan Yung-jan  Zheng Jie
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=15
| RD2-team05= V Havartsova  A Kudryavtseva
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Kondratieva  V Uhlířová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=ALT
| RD2-team07= D Jurak  P Martić
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2010